«Мистер Хутен и леди Александра» () — британский приключенческий телесериал канала Sky1, рассказывающий о двух партнерах кладоискателях, американце Улиссе Хутене (Майкл Лэндис) и британской леди Алекс Линдо-Паркер (Офелия Ловибонд). Съёмки проходили в ЮАР, Камбодже, России и Великобритании.

Сюжет 
Сотрудник Британского музея Александра Линдо-Паркер и черный археолог Улисс Хутен путешествуют по всему миру в поисках артефактов для пополнения коллекции. Среди их главных целей — Золотой город, пропавший свиток Будды и могила Александра Македонского.

В ролях 
Главные роли
 Майкл Лэндис — Улисс Хутен
 Офелия Ловибонд — леди Александра ,,Алекс" Линдо-Паркер
 Джессика Хайнс — Элла Бонд
 Шон Паркес — Клайв Стефенсон
 Джонатан Бейли — Эдвард

Второстепенные роли
 Джейн Сеймур — леди Линдо-Паркер, мать Алекс (1 эпизод)
 Энджел Колби — Мелина (1 эпизод)
 Антон Лессер — Геркулес (1 эпизод)
 Винсент Риган — Кейн (1 эпизод)
 Блейк Ритсон — доктор Яннарес (1 эпизод)

Отзывы критиков 
Сериал получил умеренные отзывы кинокритиков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2016 году
Драматические телесериалы Великобритании
Приключенческие телесериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2016 году